San-Giuliano, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica) 
 San Giuliano del Sannio, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso (regio Molise) 
 San Giuliano di Puglia, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso (regio Molise) 
 San Giuliano Milanese, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije)
 San Giuliano Nuovo, een plaats in de Italiaanse gemeente Alessandria, provincie Alessandria
 San Giuliano Terme, een gemeente in de Italiaanse provincie Pisa (regio Toscane)